Viksberg kan syfta på:

 Viksberg, Smedjebackens kommun – en ort i Smedjebackens kommun
 Viksberg, Söderbärke –  en by i Söderbärke socken
 Viksberg, Södertälje kommun – en bebyggelse i Södertälje kommun som från 2015 ingår i tätorten Viksäter och Viksberg 
 Viksbergs golfklubb – en golfklubb
 Viksbergs gård – ett tidigare säteri beläget i nuvarande tätorten Viksäter i Södertälje kommun
 Viksbergs herrgård – en herrgård i Pemar i Finland 
 Viksberg Holmen – en småort belägen strax norr om Södertälje i Södertälje kommun kallad Viksberg (norra delen) 2000 och 2005
 Viksberg – en  tidigare småort strax norr om Södertälje i Södertälje kommun som 2005 fick namnet Viksäter
 Lindängen och Viksberg – var en SCB småort i Södertälje kommun  som omfattade bland annat Viksberg enligt ovan

Se även
 Viksäter